Osoby o tym nazwisku:
 Jack Grealish – angielski piłkarz
 Noel Grealish – irlandzki polityk i przedsiębiorca
 Tony Grealish – irlandzki piłkarz